Агре́нева-Славя́нская — женская форма фамилии . Агренева-Славянская, Маргарита Дмитриевна (1880—1964) — российская певица (сопрано), хоровой дирижёр, руководитель смешанного хора «Славянская капелла».
 Агренева-Славянская, Ольга Христофоровна (1847—1920) — русская фольклористка, этнограф, музыкант.